Selenosporella är ett släkte av svampar. Selenosporella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Selenosporella